Příjmení Venclík má více nositelů:

 Milan Venclík (* 1957), český regionální politik
 Vlastimil Venclík (* 1942), český dramatik, scenárista, režisér a herec